Grupp D i världsmästerskapet i fotboll för damer 2019 spelades mellan den 11 och 20 juni 2019. Totalt sex matcher spelades i gruppen där alla mötte varandra en gång. De två främsta i gruppen var garanterade avancemang till slutspelet, tillsammans med de fyra bästa grupptreorna.

Tabell

Matcher

Chile mot Sverige

{{Resultat med trupp|id=CHI-SWE
|nr       = 12
|bild     = CHI-SWE (women) 2019-06-11.svg
|datum    = 11 juni 2019
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = 
|mål2     =  Kosovare Asllani Madelen Janogy 
|arena    = Roazhon Park
|spelplats= Rennes
|publik   = 15875
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

USA mot Thailand

{{Resultat med trupp|id=USA-THA
|nr       = 11
|bild     = USA-THA (women) 2019-06-11.svg
|datum    = 11 juni 2019
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 3 – 0
|mål1     = Alex Morgan Rose Lavelle Lindsey Horan Sam Mewis Megan Rapinoe Mallory Pugh Carli Lloyd 
|mål2     = 
|arena    = Stade Auguste-Delaune
|spelplats= Reims
|publik   = 18591
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Sverige mot Thailand

{{Resultat med trupp|id=SWE-THA
|nr       = 24
|bild     = SWE-THA (women) 2019-06-16.svg
|datum    = 16 juni 2019
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 3 – 0
|mål1     = Linda Sembrant Kosovare Asllani Fridolina Rolfö Lina Hurtig Elin Rubensson 
|mål2     =  Kanjana Sungngoen
|arena    = Allianz Riviera
|spelplats= Nice
|publik   = 9354
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

USA mot Chile

{{Resultat med trupp|id=USA-CHI
|nr       = 23
|bild     = USA-CHI (women) 2019-06-16.svg
|datum    = 16 juni 2019
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 3 – 0
|mål1     = Carli Lloyd Julie Ertz 
|mål2     = 
|arena    = Parc des Princes
|spelplats= Paris
|publik   = 45594
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Sverige mot USA

{{Resultat med trupp|id=SWE-USA
|nr       = 35
|bild     = SWE-USA (women) 2019-06-20.svg
|datum    = 20 juni 2019
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = 
|mål2     =  Lindsey Horan Jonna Andersson
|arena    = Stade Océane
|spelplats= Le Havre
|publik   = 22418
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Thailand mot Chile

{{Resultat med trupp|id=THA-CHI
|nr       = 36
|bild     = THA-CHI (women) 2019-06-20.svg
|datum    = 20 juni 2019
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = 
|mål2     =  Waraporn Boonsing María José Urrutia
|arena    = Roazhon Park
|spelplats= Rennes
|publik   = 13567
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Källor 
 Fifa.com

Grupp F